P is de zestiende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

Wiskunde
 , aanduiding voor een machtsverzameling (< Engels: power)

Statistiek
 , aanduiding voor de kansverdelingsfunctie
p-waarde, overschrijdingskans (< Engels: probability, kans, waarschijnlijkheid)

Scheikunde
 P, het chemisch element fosfor (< Latijn: phosphorus)
 p, symbool voor het proton

Natuurkunde
 P, symbool voor vermogen (< Engels: power)
 P, symbool voor druk (< Engels: pressure)
 P, aanduiding voor de polarisatiedichtheidsvector
 p, aanduiding voor de impulsvector
 , vectorsymbool voor (elektrisch) dipoolmoment
 p (van principal), een van de subschillen (onderschillen) waarin de elektronenschil wordt verdeeld door het neven-kwantumgetal
 p, een orbitaaltype (< Engels: principal)

Numismatiek
 P, Dijon op Franse munten van de 16e eeuw tot 1772
 P, Le Puy op Franse munten van 1590 tot 1592
 P, Pesaro op munten uit het hertogdom Urbino in Italië vanaf de 16e eeuw
 P, Perugia op munten van de Paus in de Romeinse Republiek
 P, Poznań van de 14e eeuw tot 1601
 P, Porto op Portugese munten vanaf de 17e eeuw
 P, Palma van 1808 tot 1837
 P, Perth op Engelse sovereigns van 1871 tot 1931
 P, Philadelphia op 5-centstukken van de VS en munten voor Nederland van 1942 tot 1945
 P, Pernambuco op Braziliaanse koperstukken uit het einde van de 17e eeuw

Overig
 p, symbool voor het voorvoegsel pico (10−12) in de natuurwetenschappen
 P, symbool voor het voorvoegsel peta (1015) in de natuurwetenschappen
 P, het eenheidssymbool voor poise (viscositeit) in het cgs-systeem
 ℗, het copyrightsymbool voor voor geluidsopnamen; zie Copyrightteken
 P, de landcode op motorvoertuigen uit Portugal
 P, de afkorting van "propedeuse"
 P, de afkorting van "parkeren" of "parkeerplaats"
 P, een complexiteitsklasse
 p, de typografische maat punt voor de grootte van letters
 <p> (paragraaf) in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 P, aanduiding voor het paard in notatie van schaakpartijen
 P, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de Priestercodex